«Юни Минск» () — белорусский футбольный клуб из Минска, основанный в 2010 году.

История 
Клуб основан в 2010 году как любительский студентами БНТУ. Долгое время принимал участие в любительской лиге АЛФ. В 2014 году клуб принимал участие уже в Высшей Лиге АЛФ, прежде выиграв Вторую и Первую. На протяжении 8 сезонов в Высшей Лиге АЛФ клуб так и не смог стал победителем любительского чемпионата, однако всё равно занимал призовые места. Клуб является обладателем Кубка и Суперкубка АЛФ. Принимал участие в чемпионате Минска, где также взял бронзовые медали. 

В 2022 году клуб подался во Вторую Лигу. В мае 2022 года клуб покинул главный тренер Шарабуро Денис Васильевич, а его обязанности стал выполнять Цупрунов Александр Николаевич. В групповом этапе минский клуб занял 1 место, тем самым отправившись выступать в раунд плей-офф. По итогу дебютного сезона клуб остановился на стадии 1/8 финала.

Статистика выступлений

Основной состав 
По состоянию на 17 ноября 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте www.transfermarkt.com
 Профиль на сайте www.teams.by
 Официальная группа vk.com
 Официальная страница instagram.com

Футбольные клубы Белоруссии
Спортивные клубы Минска